Сандуга́ч — топоним, происходит от тат.-башк. сандугач — "соловей":

Сандугач — село в Янаульском районе Башкортостана.
Сандугач — малая деревня в Балтачевском районе Башкортостана.

 Сандугач — река в Башкортостане и Пермском крае, приток реки Буй.
Сандугач — гора на западе Аскинского района Башкортостана.